2014 Голяма награда на Италия е 65-о за Голямата награда на Италия и 13-и кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 7 септември 2014 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия